Das Taxon Pygostylia bezeichnet eine Gruppe innerhalb der Avialae (Vögel im weiteren Sinne), die sich gegenüber anderen Vögeln wie etwa Archaeopteryx durch einen verkürzten knöchernen Schwanz und die Fusion der letzten Schwanzwirbel zu einem Pygostyl auszeichnet. Weitere Merkmale zur Diagnose der Gruppe sind eine Zahl von sieben oder mehr Beckenwirbeln (Sakralia), die im so genannten Synsacrum miteinander verschmolzen sind, und verlängerte Rabenbeine (Coracoide).

Zu den Pygostylia gehören alle rezenten Vogelgruppen sowie die meisten fossilen. In Diskussion ist die Zugehörigkeit der Oviraptorosaurier: Bei manchen Arten waren die letzten Schwanzwirbel zu einer Pygostyl-artigen Struktur verschmolzen. Einige Paläontologen sehen dieses Merkmal als einen Hinweis dafür, dass Oviraptorosaurier flugunfähige Nachfahren früher (flugfähiger) Vögel waren. Andere bezweifeln, dass das „Pygostyl“ der Oviraptorosaurier zu dem der Vögel homolog ist und stellen diese Gruppe zu den Nichtvogeldinosauriern.

Systematik der Vögel unter Berücksichtigung fossiler Vogelgruppen 
Die Systematik der Vögel stellt sich unter Einbeziehung der Gruppe Pygostylia und neuer Erkenntnisse zu den Verwandtschaftsverhältnissen mesozoischer Vögel folgendermaßen dar:

Siehe auch 
 Vogelskelett, Paläornithologie, Confuciusornis

Einzelnachweise 

Vögel

Aves